Calle Colonia puede referirse a:
 Calle Colonia (Buenos Aires), arteria vial de Buenos Aires, Argentina.
 Calle Colonia (Montevideo), arteria vial de Montevideo, Uruguay.